Фамилија Рубио има више значења:

 Фамилија Рубио (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рубио (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рубио, Ехидо Ечисера (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Рубио (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику